Malaika steht für:
 Malaika, ein ostafrikanisches Lied
 Malaika (Band), eine südafrikanische Afro-Pop-Band
 Malaika (Fernsehserie), niederländische Fernsehserie

Personen:
 Laura Malaika (* 1990), deutsche Skeletonsportlerin
 Malaika Arora Khan (* 1973), indisches Model und Schauspielerin
 Malaika Mihambo (* 1994), deutsche Leichtathletin

Mala'ika ist der Name folgender Personen:
 Nazik al-Mala'ika (1922–2007), irakische Dichterin